Izvárine o Izvárino (, ) es un asentamiento urbano en el óblast de Lugansk, administrativamente subordinado al ayuntamiento de Krasnodón. Está situado en la margen izquierda del río Velika Kámianka. 

En el pueblo hay un puesto de control de la frontera con Rusia y pasa por allí la carretera E-40.

Según el censo de 2001, el 94,88% de la población tiene como legua materna el ruso y el 4,16% el ucraniano.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del óblast de Lugansk